Sinistra Radicale – partito politico danese
Sinistra radicale – sinonimo di estrema sinistra
Sinistra Radicale – rivista politica italiana